

Pessoas
Jay Miner
Steve Miner

Localidades

Miner (Missouri)
Condado de Miner

Desambiguação